

Presentación previa 
Es un torneo nuevo y no tiene campeones defensores.

Chris Guccione y André Sá ganaron el título tras derrotar en la final Raven Klaasen y Rajeev Ram.

Cabeza de serie

  Raven Klaasen /  Rajeev Ram ''(Finalistas, retiro)
 ''' Chris Guccione /  André Sá (Campeones)

<ol start=3>
  Mate Pavić /  Michael Venus ''(Cuartos de final)
  Colin Fleming /  John-Patrick Smith ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Aegon Manchester Trophy 2015